Marijnissen est le patronyme de plusieurs personnes :

 Michel  Marijnissen, architecte postmoderne belge;
 Jan Marijnissen, homme politique néerlandais.